Carlos Prieto est le nom de baptême de plusieurs personnalités dans les pays hispanophones :

 Carlos Prieto (1937-), violoncelliste et écrivain mexicain ;
 Carlos Miguel Prieto (1965-), chef d'orchestre et violoniste mexicain ;
 Carlos Prieto (1980-), handballeur espagnol.